Камал Ахмед (художник) (;  28 февраля 1940, Баку, — 29 ноября 1994, там же) — азербайджанский живописец, Заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики (1992), обладатель Гран-при Бьеннале Прикаспийских Республик (живопись, графика, скульптура), один из основоположников Апшеронской школы живописи.

Семья 
Мать - Мамедзаде Бильгеис Саттар гызы

Отец - Ахмедов Ахмед Паша оглы

Брат - Ахмедов Паша Ахмед оглы

Супруга - Велиева Эльмира Раджабовна

Дочь - Ахмедова-Ганиева Камилла Камал гызы (автор статьи)

Биография 
Родился он в семье зажиточного  Главного  инженера и выпускницы Азербайджанского Педагогического Института (ныне АГПУ), но  в возрасте 7 лет  потеряв обоих родителей и всё их имущество остался сиротой и был определен в интернат для сирот (пос. Шувеляны), 

С 1959 по 1964 г. учился в  Азербайджанском Государственном Художественном Училище им. А. Азимзаде, факультет живописи 

В 1966 году  впервые участвует в художественной выставке, и только  много лет спустя становится членом Союз художников Азербайджанской ССР.

В 1980 году он женится во второй раз и в 1983 году у него рождается дочь. Первой его супругой была художница, но брак продлился недолго. Со своей второй женой Эльмирой (она была пианисткой) он прожил до последних дней своей жизни.

Умер он в возрасте 54 лет от рака.

О нём написано много статей и стихов.

Награды 
1989 год — Диплом Всесоюзной выставки живописи, Центральный Дом Художника, г. Москва, Россия.

1989 год — Гран При на Первом Бьеннале Прикаспийских республик (живопись, графика,скульптура) за работу «Посвящение Сальвадору Дали»

В 1992 году получил звание Заслуженного деятеля искусств Азербайджанской Республики за заслуги нового видения изобразительного искусства Азербайджана.

1993 год — Премия им. Солтана Мухаммеда Союза Художников Азербайджана.

Картины хранятся 

 Союз Художников Азербайджана, г. Баку, Азербайджан.
 Азербайджанский Государственный Музей Искусств им. Р. Мустафаева, г. Баку, Азербайджан.
 Министерство культуры Азербайджана, г. Баку, Азербайджан.
Музей современного искусства, г. Баку, Азербайджан.
 Союз Художников России, г. Москва, Россия.
 Государственный Музей Искусств Народов Востока, г. Москва, Россия.
 Художественная Галерея, г. Барселона, Испания.
Художественная Галерея, г. Токио, Япония

А также — в частных коллекциях в Азербайджане и зарубежных странах.

Выставки 

 1988 — Выставочный зал им. В. Самедовой, Союз Художников Азербайджана, г. Баку, Азербайджан.
1989 -  участвовал с 8 лучшими живописцами СССР в международной выставке в г. Варесе (Италия).
1990 — Художественная Галерея, г. Хьюстон, США.
 1995 — Бакинский Центр Искусств, г. Баку, Азербайджан.
 1995 — Выставочный Зал им. С. Бахлулзаде, г. Баку, Азербайджан.
 2004 — Выставочный зал «Absheron Art Gallery» г. Баку, Азербайджан.
 2005 — Выставочный зал телерадиокомпании «Space», г. Баку, Азербайджан.
 2006 — Музей Археологии, г. Ставангер, Норвегия.
 2016 — аукцион Sotheby’s
2017 -  Выставка "Созвездие Апшерона", Третьяковская галерея, г. Москва, Россия
2017 - Презентация издания о жизни и творчестве Камала Ахмеда в рамках проекта "Народное достояние", осуществляемого Xalq Bank

Художники Азербайджана
Выпускники Бакинского художественного училища